QXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cachoeiro de Itapemirim (Brasile)